Линдау — деревня в коммуне Борен управления Зюдербраруп района Шлезвиг-Фленсбург земли Шлезвиг-Гольштейн Федеративной Республики Германия.

Название 
Впервые деревня Линдау была упомянута в 1488 году под названием «Ван Линда». В 1496 году деревня Линдау упоминалась под названием «Тор Линдоу». В 1877 году деревня Линдау получила своё нынешнее название.

Название означает «золото около липы» (Au bei (den)) Linden).

Дабы избежать путаницы, в старых документах одноимённая ветряная мельница указана как Линдаумюленхольц. Такое название объясняется тем, что главная дорога, ведущая через деревню Линдау называется Мюленхольц.

География 
Деревня Линдау расположена на полуострове Ангельн, к югу от города Фленсбург — административного центра района Шлезвиг-Фленсбург земли Шлезвиг-Гольштейн Федеративной Республики Германия.

Галерея 
В деревне Линдау есть галерея в виде ветряной мельницы. Она была построена в 1837 году, а в 1985 году отремонтирована и превращена в галерею.

История 
1 февраля 1974 года некогда независимая коммуна Линдау стала деревней коммуны Борен, который 1 марта 2013 года был расширен также некогда независимыми коммуной Экенис и коммуной Кисби.

Известные личности 
Певец и гитарист Михаэль Шульте жил в деревне Линдау до 11 лет.

Примечания 

Населённые пункты Шлезвиг-Гольштейна